Национальный дворец искусств «Украина» — киноконцертный зал в Киеве.
 Дворец Украина (станция метро) — станция Киевского метрополитена.